Aardrijkskunde
Cole (Oklahoma), plaats in de Amerikaans staat Oklahoma
Cole County, county in de Amerikaanse staat Missouri

Fictief figuur
'Blackie' Cole, personage in de Amerikaanse film The Invisible Woman uit 1940
Gordon Cole, personage in de Amerikaanse televisieserie Twin Peaks

Films
Cole (film), een Canadese film uit 2009

Personen met de achternaam Cole
Andy Cole, Engels voetballer
Ashley Cole, Engels voetballer
Carlton Cole, Engels voetballer
Cheryl Cole, Engels zangeres
Chris Cole, Amerikaans skateboarder
Dennis Cole, Amerikaans acteur
Gary Cole, Amerikaans acteur
Graham Cole, Engels acteur
Horace de Vere Cole, Brits excentriek grappenmaker
Joe Cole, Engels voetballer
Keyshia Cole, Amerikaans zangeres
Kyla Cole, Slowaaks fotomodel
Lily Cole, Brits model en actrice
Lloyd Cole, Engels musicus
Michael Cole, artiestennaam van de Amerikaanse professionele worstelaar Michael Sean Coulthard
Mitchell Cole, Engels voetballer
Nat King Cole, Amerikaans jazzmusicus
Natalie Cole, Amerikaanse jazzzangeres en actrice
Old King Cole, mythische Britse koning
Orlando Cole, Amerikaans cellist
Paula Cole, Amerikaans zangeres
Robert Cole, Amerikaans militair
Thomas Cole, Amerikaans schilder

Voornaam
Cole (voornaam), een jongensnaam

Engelse achternaam